Субпрефектура Санту-Амару () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в северо-восточной части города. Общая площадь 37,8 км². Численность населения — 207 421 житель.

В составе субпрефектуры Санту-Амару 3 округа:
 Санту-Амару (Santo Amaro)
 Кампу-Белу (Campo Belo)
 Кампу-Гранди (Campo Grande)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Санту-Амару